Cebuano (narod)
 Cebuano (jezik)